Apache Axis
 Axis: Bold as Love – album grupy The Jimi Hendrix Experience
 axis z łaciny – kręg obrotowy
 Aksis (Axis) – rodzaj ssaka z rodziny jeleniowatych (Cervidae)
 Axis – jednostka osadnicza w USA, w stanie Alabama